La corsa in linea di ciclismo su strada dei Giochi della XVIII Olimpiade si svolse il 22 ottobre 1964 a Tokyo, in Giappone.

La gara era una prova in linea su un circuito di 24,354 km da percorrere 8 volte per un totale di 194,832 km.

Ordine d'arrivo

Bibliografia

Collegamenti esterni 

 1